Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 1999 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва)

Локомотив (Москва)

ЦСКА (Москва)

Торпедо (Москва)

Динамо (Москва)

Алания (Владикавказ) 

* В матче 17-го тура «Алания» — «Ротор» волгоградская команда ушла с поля на 66-й минуте при счёте 1:1 в знак несогласия с решением судьи. «Ротору» было засчитано техническое поражение 3:0. Статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Зенит (Санкт-Петербург)

Уралан (Элиста)

Сатурн (Раменское)

Локомотив (Нижний Новгород)

Крылья Советов (Самара)

Ротор (Волгоград) 

* В матче 17-го тура «Алания» — «Ротор» волгоградская команда ушла с поля на 66-й минуте при счёте 1:1 в знак несогласия с решением судьи. В итоге «Ротору» было засчитано техническое поражение 3:0. Статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Черноморец (Новороссийск)

Жемчужина (Сочи)

Шинник (Ярославль)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам